Тайманов — фамилия.

 Тайманов, Асан Дабсович (1917—1990) — советский казахстанский математик, доктор физико-математических наук.
 Тайманов, Исатай (1791—1838) — руководитель восстания в Казахстане.
 Тайманов, Искандер Асанович (род. 1961) — российский математик.
 Тайманов, Марк Евгеньевич (1926—2016) — советский шахматист и пианист.

См. также 
 Таймани